Иевский — русская фамилия.

Известные носители 
 Иевский, Анатолий Алексеевич  (1922—1979) — Герой Советского Союза.
 Иевский, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 3418; 15 февраля 1819.
 Иевский, Николай Никитович (1740—1797) — русский архитектор
 Иевский, Павел Павлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 23 мая 1916.